Moosichgraben ist ein Gewässername:

 Moosichgraben (Rinschbach), rechter Zufluss des Rinschbachs (zur Seckach) vor Hemsbach, Stadt Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Moosichgraben (Rödersteingraben), rechter Zufluss des Rödersteingrabens (zum Grünbach, zur Tauber) in der Stadtgemarkung von Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Moosgraben
 Moosiggraben, linker Zufluss des Fischbachs (zur Seckach) bei Lindengrund, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg